Чудо — наименования фильмов 2009 года:

 Чудо (фильм, 2009, Россия) — Россия, реж. Александр Прошкин
 Чудо (фильм, 2009, Украина) — Украина, реж. Олег Ассадулин